Паужетка:
 Паужетка — посёлок в Камчатском крае.
 Паужетка — река в Камчатском крае.